Une restauration est une action consistant à restaurer (c'est-à-dire remettre en place un état précédent) ou le résultat de cette action. Elle peut signifier :

Art 
 Restauration ou conservation-restauration, fait de redonner à une œuvre ou à un ouvrage, une apparence que l'on suppose proche de son état initial, dans un but de sauvegarde.

Histoire 
En histoire, une restauration est une période où un gouvernement d'une époque précédente est réinstauré :
Guerre de Restauration, guerre d'indépendance du Portugal contre l'Espagne entre 1640 et 1668 ;
Restauration Stuart, (Restoration en anglais), un épisode de l’histoire des îles Britanniques qui débute en 1660 lorsque la monarchie fut restaurée sous le règne de Charles II, après les guerres des Trois Royaumes et l'interrègne anglais et s'achève en 1688 avec la Glorieuse Révolution.
Restauration française, période de 1815 et 1830 qui marque le retour des Bourbons à la chute du Premier Empire :
Première Restauration, période qui voit brièvement le retour des Bourbons sur le trône, entre l'abdication de Napoléon  et les Cent-Jours ;
Seconde Restauration, régime politique de la France de 1815 à 1830, qui succède aux Cent-Jours, qui avaient vu Napoléon revenir brièvement au pouvoir ;
 Restauration bourbonienne en Espagne, période historique qui suit le pronunciamiento du général Arsenio Martínez Campos de 1874, qui marque la fin de la Première République espagnole et rétablit la dynastie bourbonne en la personne d'Alphonse XII ;
 Restauration nationale, mouvement politique royaliste français.

Voir aussi

Informatique 
 restauration du système, fait de remettre à un état antérieur un système d'exploitation ;
 Restauration du système, logiciel de restauration développé par Microsoft pour son système d'exploitation Windows ;
 récupération de données ou restauration de données, fait de récupérer des données supprimées ou altérées par mégarde, par malveillance ou en raison d'une déficience technique ;
 restauration d'image, remise à l'état d'origine d'une image numérique.

Alimentation 
La restauration désigne les différents aspects de l'activité économique de préparation de repas, dans les restaurants : 
 restauration collective ;
 restauration rapide ou fast-food ;
 restauration durable.

Œuvres 
 Restauration, titre québécois du film Le Don du roi de Michael Hoffman (1995).

Autres 
 Restauration, navire construit en 1801 en Norvège ;
 restauration, en métallurgie c'est l'élimination des dislocations lors d'un recuit (chauffage du métal pour le rendre plus malléable) ;
 restauration automobile, réparation de tous les composants d'un véhicule dans le but de lui redonner la condition exacte dans laquelle il se trouvait à sa sortie d'usine ;
 plan de restauration ou plan national d'action, en France c'est un plan visant à restaurer une espèce vulnérable, disparue ou en danger ;
 restauration, ensemble des démarches aboutissant au pardon Divin. Étapes :  1. La conviction du péché   2. Le regret ou la tristesse éprouvée   3. La confession du péché   4. La séparation d'avec le péché  5. La restitution